Bethel Strict Baptist Chapel (Robertsbridge), een voormalige Strict Baptist kapel in het dorp Robertsbridge, Engeland
 Bethel Strict Baptist Chapel (Wivelsfield), een kleine kapel in het dorp Wivelsfield, Engeland